Бардо — многозначный термин.

Фамилия 
 Бардо, Брижит (род. 1934) — французская актриса.
 Бардо, Ванна (род. 1999) — американская порноактриса.
 Бардо, Наталья Сергеевна (род. 1988) — российская актриса и певица.
  (род. 1970) — американский убийца.
 Бардо — святой, архиепископ Майнца.

Топоним 
 Бардо — город в Польше.
 Бардо — городско-сельская гмина в Польше.
 Бардо — гевог в дзонгхаге Жемганг в Бутане.

В буддизме 
 Бардо — понятие тибетского буддизма.
 Бардо Тодол («Бардо́ Тхёдо́л», «Тибетская книга мёртвых») — тибетский буддийский текст.

Другое 
 Бардо — музей древней мозаики в Тунисе.
 «Бардо» — фильм 2022 года.

См. также 
 Бард
 Bardo